Jean Baptiste Joseph Debay henviser til følgende personer:

Jean Baptiste Joseph Debay den ældre (1779-1863), fransk billedhugger
Jean Baptiste Joseph Debay den yngre (1802-1862), fransk billedhugger, foregåendes søn